Black Mountains heißen mehrere Gebirgszüge

 Black Mountains (Alaska)
 Black Mountains (Arizona)
 Black Mountains (Bhutan)
 Black Mountains (Kalifornien)
 Black Mountains (Nevada)
 Black Mountains (North Carolina)
 Black Mountains (Wales)

Siehe auch:
 Black Mountain
 Black Hills